Die Scottish Football League Division Two wurde 1956/57 zum 51. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 51. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1956/57 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Clyde, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Third Lanark den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 36 Treffern wurde Basil Keogh vom FC Clyde.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1956/57 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1956/57
1956 57